Rødding Sogn henviser til flere artikler:
 Rødding Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune og i Malt Provsti
 Rødding Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti
 Rødding Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti